Waipara steht für:

 Waipara (Neuseeland), eine Ortschaft in Neuseeland
 Waipara River (Arawhata River), einen Fluss in der Region West Coast in Neuseeland
 Waipara River (Südpazifik), einen Fluss in der Region Canterbury in Neuseeland